Isotomiella är ett släkte av urinsekter. Isotomiella ingår i familjen Isotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Isotomiella